El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2011, fou la quinzena edició d'aquesta competició, i la darrera en el format de tres nacions competint (a partir de 2012, la selecció d'Argentina s'afegí a la competició). Aquesta darrera edició es va realitzar entre el 23 de juliol i el 27 d'agost, novament en format reduït per la coincidència amb la Copa del Món de Rugbi de 2011 a Nova Zelanda. Els Wallabies dominarien el torneig i aconseguirien el seu tercer campionat.

Classificació

Resultats

Austràlia vs Sud-àfrica, Sydney 

Jutges de línia:
Keith Brown (Nova Zelanda)
Vinny Munro (Nova Zelanda)
Àrbitre de TV:
Matt Goddard (Austràlia)

Nova Zelanda vs Sud-àfrica, Wellington 

Jutges de línia:
Stuart Dickinson (Austràlia)
James Leckie (Austràlia)
Àrbitre de TV:
Garratt Williamson (Nova Zelanda)
 Dan Carter reclaimed the career lead in Test points from Jonny Wilkinson of Anglaterra with his first penalty, ending the evening with 1,204 career points.

Nova Zelanda vs Austràlia, Auckland 

Jutges de línia:
Marius Jonker (Sud-àfrica)
Christie du Preez (Sud-àfrica)
Àrbitre de TV:
Glen Jackson (Nova Zelanda)

Sud-àfrica vs Austràlia, Durban 

Jutges de línia:
George Clancy (Irlanda)
Carlo Damasco (Italy)
Àrbitre de TV:
Shaun Veldsman (Sud-àfrica)

Sud-àfrica vs Nova Zelanda, Port Elizabeth 

Jutges de línia:
 Andrew Small (Anglaterra)
 Carlo Damasco (Italy)
Àrbitre de TV:
Johann Meuwesen (Sud-àfrica)

Austràlia vs Nova Zelanda, Brisbane 

Jutges de línia:
 Craig Joubert (Sud-àfrica)
 Cobus Wessels (Sud-àfrica)
Àrbitre de TV:
 Matt Goddard (Austràlia)

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2011